Джазовый фестиваль в Монтрё () — музыкальный фестиваль в Швейцарии, проводимый ежегодно с 1967-го года в начале июля в г. Монтрё, Швейцария, на берегу Женевского озера. Создатель и бессменный руководитель (до января 2013 года) — Клод Нобс.

История 

Джазовый фестиваль в Монтрё был основан в 1967 году Клодом Нобсом, Гео Вумаром и Рене Ланжелем при активной поддержке Atlantic Records. Первый фестиваль проводился в казино «Монтрё» в течение трёх дней.

Хотя изначально фестиваль был исключительно джазовым, с 1970 года в нём участвуют музыканты многих направлений (соул, рок, блюз и т. д.).

На сегодня интерес к фестивалю, в котором при каждом проведении участвуют почти 200 000 людей со всего мира, не ослабевает. В парках и на улицах можно слушать импровизированные концерты начинающих, и не только, музыкантов. Кроме джаз-клубов, кафе и музыкальных салонов, во время фестиваля между Гштаад и Роше-де-Нэ курсирует специальный музыкальный поезд, а из причала Монтрё можно отправиться в трёхчасовой музыкальный круиз.

В 2013 году скончался основатель фестиваля Клод Нобс. Новым генеральным директором фестиваля был назначен Матьё Жатон.

Спонсорами фестиваля (Main partners) являются: производитель часов Parmigiani Fleurier, сеть магазинов "Manor", производитель пива Heineken, страховая компания "Société Vaudoise Assurances", а также банк UBS.

Место проведения 

Изначально фестиваль проводился в казино «Монтрё». Однако после пожара во время концерта Фрэнка Заппы в 1971 году фестиваль перенесли в другие помещения. После восстановления казино в 1975 году джаз-фестиваль возвращается на своё прежнее место проведения. В 1993 году в связи с большой популярностью мероприятия и большим количеством участников фестиваль был перенесён в Конференц-Центр, а с 1995 года концерты идут и в Конференц-Центре, и в казино.

Победители последних лет 
2012 Shure Montreux Jazz Piano Competition 2012 — Финалисты:
 1-й приз Марьяли Пачеко (Куба)
 2-й приз: Алекс Природный (Украина)

2011 Shure Montreux Jazz Voice Competition 2011 — Финалисты:
 1-й приз ex-aequo: Кьяра Иззи (Италия) и Сара Мэри Янг (США)
 2-й приз: Луис Регидор (Испания)
 Приз зрительских симпатий: Сара Мэри Янг (США)

2011 Parmigiani Montreux Jazz Piano Competition 2011 — Финалисты:
 1-й приз: Петр Ожеховски (Польша)
 2-й приз: Джэреми Сайскинд (США)
 3-й приз: Джэрри Леонид (Республика Маврикий)
 Приз зрительских симпатий: Эмиль Маммедов (Азербайджан)

2010 Shure Montreux Jazz Voice Competition 2010 — Финалисты:
 1-й приз: Санем Кальфа (Турция)
 2-й приз: Юлиана Рогачёва (Россия)
 3-й приз: Мария Джо Мэндес (Португалия)
 Приз зрительских симпатий: Юлиана Рогачёва (Россия)

2010 Bösendorfer Montreux Jazz Piano Competition 2010 — Финалисты:
 1-й приз: Николай Сидоренко (Россия)
 2-й приз ex-aequo: Логан Томас (США) и Дэвид Хэлбок (Австрия)
 3-й приз: Золтан Балош (Венгрия)
 Приз зрительских симпатий: Томас Антеро Турнен (Финландия)

2010 Montreux Jazz Tremplin Lémanique (Приз «Женевское Озеро»)
 Победитель: Vouipe (Лозанна, Швейцария)

Были выпущены также DVD с выступлениями артистов разных жанров.

Примечания

Ссылки 
 Montreux Jazz Festival
 Claude Nobs Foundation
 Live at Montreux on YouTube
 Claude Nobs Revealed on CNN.com International

Джазовые фестивали
Фестивали Швейцарии
Фестивали, появившиеся в 1967 году
Монтрё